Открытый чемпионат Ташкента 2014 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2014 является 16-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Ташкенте с 8 сентября по 13 сентября 2014 года. Соревнование начинало восточноазиатскую серию хардовых турниров, расположенную в календаре между Открытым чемпионатом США и Финалом тура WTA.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Бояна Йовановски
 в парном разряде —  Тимея Бабош и  Ярослава Шведова

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала его действующая победительница Бояна Йовановски (№ 36 в мире на тот момент). Сербская теннисистка смогла второй год подряд дойти до финала, но на этот раз не завоевала главный приз. её смогла обыграть третий номер посева Карин Кнапп из Италии. В основных соревнованиях приняли участие четыре представительницы России и только одна из них — Ксения Первак смогла выйти в четвертьфинал.

В парном турнире главный приз завоевали Александра Крунич и Катерина Синякова, которые в финале обыграли дуэт из России Маргарита Гаспарян и Александра Панова. Прошлогодние победительницы Тимея Бабош и Ярослава Шведова не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Карин Кнапп обыграла  Бояну Йовановски со счётом 6-2, 7-6(4).
 Кнапп выиграла дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Йовановски сыграла 2-й одиночный финал и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= Б. Йовановски
|RD1-score01-1=1
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-seed02=PR
|RD1-team02= К. Бондаренко
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=4
|RD1-score02-3=1

|RD1-seed03=Q
|RD1-team03= М. Заневская
|RD1-score03-1=4
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=3
|RD1-seed04=
|RD1-team04= А. Кудрявцева
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=2
|RD1-score04-3=6

|RD1-seed05=
|RD1-team05= В. Долонц
|RD1-score05-1=2
|RD1-score05-2=2
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= У. Радваньская
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= М. Минелла
|RD1-score07-1=5
|RD1-score07-2=0
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=5
|RD1-team08= А. Векич
|RD1-score08-1=7
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=4
|RD1-team09= Л. Арруабаррена
|RD1-score09-1=5
|RD1-score09-2=4
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=WC
|RD1-team10= Н. Абдураимова
|RD1-score10-1=7
|RD1-score10-2=6
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= К. Кучова
|RD1-score11-1=1
|RD1-score11-2=64
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= А. Панова
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=7
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= Й. Якшич
|RD1-score13-1=4
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=2
|RD1-seed14=WC
|RD1-team14= А. Аманмурадова
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=2
|RD1-score14-3=6

|RD1-seed15=Q
|RD1-team15= Л. Киченок
|RD1-score15-1=7
|RD1-score15-2=7
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=8
|RD1-team16= Д. Ковинич
|RD1-score16-1=65
|RD1-score16-2=62
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= Б. Йовановски
|RD2-score01-1=7
|RD2-score01-2=3
|RD2-score01-3=6
|RD2-seed02=
|RD2-team02= А. Кудрявцева
|RD2-score02-1=66
|RD2-score02-2=6
|RD2-score02-3=3

|RD2-seed03=
|RD2-team03= У. Радваньская
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=5
|RD2-team04= А. Векич
|RD2-score04-1=3
|RD2-score04-2=3
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=WC
|RD2-team05= Н. Абдураимова
|RD2-score05-1=2
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=6
|RD2-seed06=
|RD2-team06= А. Панова
|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=3
|RD2-score06-3=4

|RD2-seed07=WC
|RD2-team07= А. Аманмурадова
|RD2-score07-1=6
|RD2-score07-2=6
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=Q
|RD2-team08= Л. Киченок
|RD2-score08-1=1
|RD2-score08-2=2
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=1
|RD3-team01= Б. Йовановски
|RD3-score01-1=4
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=6
|RD3-seed02=
|RD3-team02= У. Радваньская
|RD3-score02-1=6
|RD3-score02-2=4
|RD3-score02-3=3

|RD3-seed03=WC
|RD3-team03= Н. Абдураимова
|RD3-score03-1=6
|RD3-score03-2=6
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=WC
|RD3-team04= А. Аманмурадова
|RD3-score04-1=3
|RD3-score04-2=3
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=1
|RD4-team01= Б. Йовановски
|RD4-score01-1=6
|RD4-score01-2=7
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=WC
|RD4-team02= Н. Абдураимова
|RD4-score02-1=4
|RD4-score02-2=5
|RD4-score02-3=
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Александра Крунич /  Катерина Синякова''' обыграли  Маргариту Гаспарян /  Александру Панову со счётом 6-2, 6-1.
 Крунич и Синякова выигрывают свой дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Ташкента
 WTA Тур 2014
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте WTA
 

Узбекистан
Теннис
Сентябрь 2014 года
2014